Loupiac (Gironde)
 Loupiac (Lot)
 Loupiac (Tarn)
ook:
Loupiac-de-la-Réole,  Gironde